Lindental ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lindental, früherer Name der Gemeinde Lindetal, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Lindental (Passau), Siedlungsteil auf der Gemarkung Beiderwies der Innstadt des kreisfreien Passau, Bayern
 Lindental (Gemeinde Reith bei Kitzbühel), Siedlungsplatz in der Gemeinde Reith bei Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Lindental, Ort der Gemeinde Vechigen, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern

 Lindental, Kreis Militsch, Schlesien, früherer deutscher Name von seit 1945 Tworzymirki Górne, Dorf im Powiat Milicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Lindental, bis 1931 Sandfluß, Kreis Niederung/Elchniederung, früherer deutscher Name von seit 1946 Prigorodnoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Täler:
 Lindental, Tal des Lindentalbachs, rechter Zufluss der Worble bei Boll, Gemeinde Vechigen, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Lindental, Tal des Beiderwiesbachs. rechter Zufluss des Inns in der Innstadt des kreisfreien Passau, Bayern

Siehe auch:
 Lindenthal
 Lindentalbach